William Johnson (kunstenaar), een Afro-Amerikaanse kunstenaar levend van 1901 tot 1970
 William Johnson (generaal), een Ierse generaal overleden in 1774
 William Johnson (journalist), een Canadese journalist levend van 1921 tot 2020
 William Johnson (zwemmer), een Amerikaanse zwemmer levend van 1947 tot 2005
 William Johnson (worstelaar), een Amerikaanse worstelaar levend van 1901 tot 1928